Pognanesi – abitanti di Pognana Lario
Pognanesi – abitanti di Pognano